Кемин (; до 6 марта 1992 — Быстровка) — город в Киргизии. Административный центр Кеминского района Чуйской области.

География 
Расположен на берегу реки Чу в 95 км к востоку от Бишкека. Через Кемин проходят автомобильная и железная дороги Бишкек — Балыкчы.

В советское время в Кемине был построен ряд промышленных предприятий: электротехнический, линолеумный, строительных материалов, хлебный заводы, золоторудный комбинат. В 1954 году получил статус посёлка городского типа, а в 2012 году стал городом.

Население 
На 1 марта 2017 года численность населения составляла 9400 человек.

Известные жители 

 Садыбакасов, Кемель Аманович — киргизский советский политический деятель, первый секретарь Тянь-Шаньского обкома КПСС.
 Кожоналиев, Кубатбек Азатович — военный прокурор Кыргызской Республики (2000—2003).

Примечания 

Населённые пункты Кеминского района
Города Киргизии
Бывшие посёлки городского типа Киргизии